Russan est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Russan, hameau de la commune française de Sainte-Anastasie dans le département du Gard

Patronyme 
 Russan, famille possédant la seigneurie d'Andon
 Elizabeth Russan, mère de l'égyptologue américain Thomas George Allen
 James Russan, boxeur anglais

Fiction 
 Russan, planète de la saga Star Wars